Bitwa pod Błoniem (1770)
 Bitwa pod Błoniem (1794)